Камбоджийский скворец () — птица семейства скворцовых, обитающая в странах Индокитая: Мьянме, Таиланде, Камбодже, Вьетнаме и Лаосе. Редко встречается на юго-востоке Китая. В пределах ареала обычная птица, особенно в Мьянме и некоторых районах Таиланда. Встречается на открытых местах, в том числе и культивируемых человеком: лужайках, садах, парках, среди зарослей кустарника.

Описание 
Небольшая птица длиной 21—24 см. Оперение головы, шеи и верхней части груди бежевого цвета. Нижняя часть груди и брюхо розовато-серые. Спина тёмно-серая, иногда с небольшим металлическим блеском. Крылья длиной 112—122 см, округлые. Первостепенные маховые тёмно-бурые в основании и на конце и контрастно бежевые посередине — во время полёта выглядят тёмными со светлым пятном посередине. Второстепенные маховые бледно-коричневые, более светлые по сравнению с первостепенными. Центральные рулевые полностью бурые, остальные с бежевыми окончаниями, постепенно увеличивающимися к краям. Перья на голове удлинённые. Радужная оболочка коричневая. Клюв примерно той же длины, что и голова, слегка загнут на конце, желтовато-оранжевого цвета. Ноги также желтовато-оранжевые. Самцы и самки внешне друг от друга не отличаются. У молодых птиц голова и спина бурые.

Поведение 
Обычно живут оседло, но в случае холодной погоды могут совершать небольшие кочёвки. Большую часть времени проводят на земле, на открытом месте среди травы. Живут стайками, гнёзда сооружают в дуплах деревьев.

Примечания

Литература 
 C. Feare, A. Craig, B. Croucher, C. Shields, K. Komolphalin. «Starlings and Mynas» Princeton University Press. 1999 ISBN 0-691-00496-X

Ссылки 
 Фотография камбоджийского скворца

Птицы Азии
Животные, описанные в 1862 году
Скворцы